Vinland Saga puede referirse a:

 Vinland Saga (manga), serie de manga y anime.
 Vinland Saga (álbum), álbum de Leaves' Eyes.
 Vinland Saga, son dos sagas islandesas.